

Patronyme

 Henri Feydeau de Brou (1653-1706), aumônier ordinaire de Louis XIV puis évêque d'Amiens ;
 Antoine Feydeau (v.1658-1741), prieur-général de l'Ordre des Carmes puis évêque de Digne ;
 Paul-Esprit Feydeau de Brou (1682-1767), homme d'Etat et garde des sceaux de France sous Louis XV ;
 Claude-Henry Feydeau de Marville (1705-1787), lieutenant général de police et conseiller d'État sous Louis XV  et Louis XVI ;
 François Feydeau de Saint-Christophe (1735-1782), lieutenant-colonel au régiment d'Armagnac-Infanterie et gouverneur de l'Île Saint-Vincent (Antilles) sous Louis XVI, chevalier de Saint-Louis, officier supérieur qui participa notamment à la guerre de Sept Ans puis à la Guerre d'indépendance des États-Unis.
 Élisabeth de Feydeau, historienne, spécialiste des parfums.

Appartiennent à une autre famille sans lien connu avec la précédente, bien qu'étant également originaires du Bourbonnais :
 Ernest Feydeau (1821-1873), écrivain et archéologue, père de :
 Georges Feydeau (1862-1921), dramaturge, père de :
 Jean-Pierre Feydeau (1903-1970), réalisateur et scénariste ; 
 Michel Feydeau (1900-1961), journaliste, père de :
 Alain Feydeau (1934-2008), acteur.

Toponyme

 Île Feydeau, quartier de Nantes.
 Rue Feydeau et galerie Feydeau, voies dans le  de Paris.
 Passage Feydeau, ancienne voie dans le  de Paris.
 Théâtre Feydeau, ancien théâtre parisien.